Christiania kan have flere betydninger:

 Christiania – fristad i Danmark
 Oslo – hed Christiania fra 1624 indtil 1877 og Kristiania 1877-1924.
 Christiania (skib, 1875) – DFDS-passagerskib
 Christiania (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1977 instrueret af Ove Nyholm og Flemming Colstrup

Se også 
 Christiania Bank og Kreditkasse – tidligere norsk bank